El término Cuatro Caminos puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

España

Barcelona 
 a la Estación de Quatre Camins, una estación ferroviaria;

Madrid 
 a la glorieta de Cuatro Caminos, una plaza de Madrid;
 al barrio de Cuatro Caminos, en el distrito madrileño de Tetuán, que tomó su nombre de la glorieta;
 a la estación de metro de Cuatro Caminos, situada bajo la glorieta;
 a las Cocheras de Cuatro Caminos, las cocheras y talleres históricos de Metro de Madrid;
 al túnel de Cuatro Caminos, que discurre bajo la glorieta;

Salamanca 
 a la Mancomunidad Cuatro Caminos, en la provincia de Salamanca (Castilla y León);

México
 a Cuatro Caminos, una estación del Metro de la Ciudad de México;
 al Toreo de Cuatro Caminos, edificación que existió en los límites de la Ciudad de México.

Música

México
 a «Cuatro caminos», una canción de José Alfredo Jiménez, compositor de música vernácula;
 a Cuatro caminos, el quinto disco de Café Tacvba (2003).